Louis de Luxembourg peut désigner :

Personnalités 
 Louis de Luxembourg (vers 1390/1397-1443), évêque de Thérouanne, archevêque de Rouen et évêque d'Ely, cardinal
 Louis de Luxembourg-Saint-Pol (1418-1475), comte de Brienne, de Conversano et comte de Saint-Pol, connétable de France
 Louis de Luxembourg (1986-), prince de Luxembourg